Уильям «Билл» Мелвин Смит мл. (; , Гонолулу, Гавайи, США — , там же) — американский пловец, двукратный чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне (1948).

Биография 
В юности выступал за спортивное общество Alexander Community Association Team в Ваилуку. Затем поступил в Университет Огайо и стал выступать за клуб Ohio State Buckeyes. Во время Второй мировой войны служил в рядах ВМФ США.

Установил семь мировых рекордов; за свою карьеру выиграл 14 титулов чемпиона США и 6 — NCAA. На летних Олимпийских играх в Лондоне (1948) выиграл две золотые медали: на дистанции 400 м вольным стилем ив эстафете 4×200 м вольным стилем (с новым мировым рекордом — 8:46.0).

По окончании Университета Огайо стал капитаном сборной по серфингу на Вайкики-Бич, был тренером по плаванию в Гавайском университете и в течение 25 лет — директором по безопасности департамента парков и отдыха Гонолулу, отвечая за подготовку спасателей. Одновременно вел платные занятия по плаванию в Kamehameha Swim Club.

В 1966 г. был введен в Международный зал Славы водных видов спорта.

Примечания

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/sm/bill-smith-2.html 
 https://web.archive.org/web/20101124031948/http://ishof.org/honorees/66/66bsmith.html
 https://web.archive.org/web/20131203005020/http://quickreads.staradvertiserblogs.com/2013/02/13/hawaii-swimming-legend-bill-smith-passes/

Пловцы США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1948 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания